Чаухан может означать:

 Чаухан (династия) — раджпутский клан, представители которого правили в разных частях Южной Азии.

 Чаухан, Бахадур Сингх (род. 1946) — индийский легкоатлет (толкание ядра), участник летних Олимпийских игр в Москве.
 Чаухан, Джагджит Сингх (1929—2007) — индийский учёный-сикх, член партии «Акали дал».
 Чаухан, Мохит (род. 1966) — индийский закадровый исполнитель, лауреат Filmfare Awards.
 
 Чаухан, Сонал (род. 1987) — индийская актриса и модель.
 Чаухан, Сунидхи (род. 1983) — индийская певица и актриса озвучивания.
 Чаухан, Четан (род. 1947) — индийский крикетчик и депутат Лок сабхи.
 Чаухан, Шиврадж Сингх (род. 1959) — индийский политик, главный министр штата Мадхья-Прадеш (2005—2018).